Какурино — название населённых пунктов в России:

 Какурино — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Какурино — деревня в Белёвском районе Тульской области.